Гананокве — містечко в окрузі Лідс і Гренвілл, Онтаріо, Канада.
 Гананокве — річка в окрузі Лідс та Гренвілл, Онтаріо, Канада; ліва притока річки Святого Лаврентія.
 Гананокве — корабель, побудований в Квебеку в 1857 році.
 Гананокве — аеропорт, розташований за 8 кілометрів від містечка Гананокве.